Oscar Alberto  Altamirano  (Capital Federal, Argentina, 16 de enero de 1984) es un exfutbolista argentino. Jugó como delantero y su primer equipo fue Racing de Olavarría, aunque hizo inferiores en Ferro. Su último equipo fue Justo José de Urquiza de la Primera B Metropolitana, en donde se retiró en 2019.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA
 Ficha en soccerway
 Ficha en fichajes.com

Futbolistas de la Ciudad de Buenos Aires
Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Racing Athletic Club
Futbolistas del Club Rivadavia
Futbolistas del Deportivo Pasto
Futbolistas del Club Deportivo Universidad de Concepción en los años 2010
Futbolistas del Club Atlético Central Norte (Salta)
Futbolistas del Club Atlético Chacarita Juniors
Futbolistas del Club Almagro
Futbolistas del Club Atlético Talleres (Remedios de Escalada)
Futbolistas de la Asociación Social y Deportiva Justo José de Urquiza